Вернон Максвелл (; родился 12 сентября 1965 года, Гейнсвилл, штат Флорида) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции атакующего защитника и разыгрывающего защитника. Учился во Флоридском университете, в 1988 году был выбран на драфте НБА под 47-м номером командой «Денвер Наггетс», однако тут же был обменян в «Сан-Антонио Спёрс». Позже выступал за команды «Хьюстон Рокетс», «Филадельфия-76», «Орландо Мэджик», «Шарлотт Хорнетс», «Сакраменто Кингз», «Сиэтл Суперсоникс» и «Даллас Маверикс». Всего в НБА провёл 13 сезонов. В сезонах 1993/1994 и 1994/1995 годов Максвелл становился чемпионом НБА в составе «Рокетс». Всего за карьеру в НБА сыграл 855 игр, в которых набрал 10 912 очков (в среднем 12,8 за игру), сделал 2200 подборов, 2912 передач, 975 перехватов и 152 блокшота.

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте NBA.com

Баскетболисты США
Игроки «Флорида Гейторс» (баскетбол)
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки «Орландо Мэджик»
Игроки «Шарлотт Хорнетс»
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки «Сиэтл Суперсоникс»
Игроки «Даллас Маверикс»
Родившиеся в Гейнсвилле